Janata Dal (United) - Indiase politieke partij opgericht in 2003
 Janata Dal (Secular) - Indiase politieke partij opgericht in 1999
 Biju Janata Dal - Indiase politieke partij opgericht in 1997
 Rashtriya Janata Dal - Indiase politieke partij, opgericht in 1997
 Janata Dal (1988–1999) - Indiase politieke partij die actief was in de periode 1988–1999